Drittes Fernsehprogramm steht für:
 Drittes Fernsehprogramm (neun eigenständige Programme) in Deutschland
 ORF III in Österreich
 La Trois in der Französischen Gemeinschaft Belgiens
 France 3 in Frankreich
 Rai 3 in Italien
 NPO 3 in den Niederlanden
 TRT 3 in der Türkei
 BBC Three im Vereinigten Königreich